Osoby o tym nazwisku:
 Bożena Fedorczyk – polska aktorka dziecięca
 Piotr Fedorczyk – polski poeta i dziennikarz
 Stanisław Fedorczyk – polski oficer